Frapolli peut désigner :
 Lodovico Frapolli (1815-1878), homme politique italien ;
 Olivier Frapolli (1971-), joueur puis entraîneur français de football.